Котля́р — поширене українське прізвище (за професійною ознакою), походить від назви фаху котляр.

Носії

А 
 Котляр А.В. — лікар з міста Лубни, що рятував поранених червоноармійців під час німецької окупації.
 Котляр Антон Станіславович (1993) — український футболіст, півзахисник. Найкращий бомбардир Кубка України 2014/15.

В 
 Котляр Валентин Олексійович (1959—2010) — депутат Державної Думи Росії першого скликання.
 Вірська-Котляр Валерія Семенівна (1930) — українська артистка балету, балетмейстер, народна артистка УРСР.
 Котляр Василь — козак № 210 у списку Калниболоцького куреня Війська Запорожського Низового Нової Січі від 1756 року
 Котляр Василь Федорович (1931–2011) — заслужений журналіст України.
 Котляр Володимир Васильович (1956) — голова Джуринецької сільради у Вінницькій області.
 Котляр В'ячеслав В'ячеславович (1982) — українсько-казахстанський футболіст.

Г 
 Котляр Григорій Кирилович (1909—1975) — український художник.

Є 
 Котляр Євген Миколайович (1980–2014) — активіст Євромайдану, Герой України.

Й 
 Котляр Йосип Соломонович (1908–1962) — єврейський поет.

І 
 Котляр Іван — козак № 190 у списку Дядьківського куреня Війська Запорожського Низового Нової Січі від 1756 року
 Котляр Іван — козак № 203 у списку Поповичівського куреня Війська Запорожського Низового Нової Січі від 1756 року
 Котляр Іван — козак № 210 у списку Щербинівського куреня Війська Запорожського Низового Нової Січі від 1756 року

Л 
 Котляр Лазар — десятник 4-ї сотні харківського полку козаків, умовно перших поселенців здебільшого з Черкащини, які заснували місто Харків.

М 
 Котляр Микола — козак № 248 у списку Дядьківського куреня Війська Запорожського Низового Нової Січі від 1756 року
 Котляр Микола Федорович (1932) — український історик), джерелознавець, історіограф, доктор історичних наук.

О 
 Котляр Олена Семенівна (1936) — російська африканістка, доктор філологічних наук.

П 
 Котляр Петро (1914 — ?) — український футболіст, півзахисник.

С 
 Котляр Сергій Григорович — полковник Збройних сил України, кавалер ордена Данила Галицького.

Ф 
 Котляр Федір — козак № 282 у списку Переяславського куреня Війська Запорожського Низового Нової Січі від 1756 року

Ю 
 Котляр Юрій Вадимович (1969) — український історик, доктор історичних наук.
 Котляр Юрій Федорович (1917—2008) — російський та український радянський письменник-фантаст.
 Котляр Юхим — козак № 28 у списку Калниболоцького куреня Війська Запорожського Низового Нової Січі від 1756 року

Див. також 
 Котляров
 Котлярський
 Котляревський
 Котлер

Примітки